Вигье () — может означать:

Персоналии 

 Вигье, Луи Гийом Александр (1790—1867) — французский ботаник и врач.
 Вигье, Рене (1880—1931) — французский ботаник, миколог и палеонтолог.
 Вигье, Сабрина (род. 1981) — французская футболистка, защитница.

Другое 
 Вигье — чиновник в средневековых Окситании, Каталонии и Провансе.